Pötzlinger ist der Familienname folgender Personen:

 das aus der Ortschaft Pötzling bei Leinburg stammende Adelsgeschlecht, siehe Pötzlinger (Adelsgeschlecht)
 Hermann Pötzlinger (um 1415–1469), berühmter Priester, Schulrektor und Handschriftensammler
 Hans Pötzlinger (um 1535–1603), Regensburger Bildhauer der Renaissance